Watertown kan syfta på:

 Watertown, Connecticut
 Watertown, Florida
 Watertown, Massachusetts
 Watertown, Minnesota
 Watertown, New York
 Watertown, South Dakota

Se även
 Waterdown
 Waterton